Unión de Centro Democrático puede referirse a:

 La Unión de Centro Democrático española, una coalición de centro liderada por Adolfo Suárez durante la transición; o
 La Unión del Centro Democrático argentina, un partido de centroderecha fundado por Álvaro Alsogaray y activo durante las década de 1980 y 1990.